Rack kan syfta på
 Elektronikrack – en ram för montering av elektronisk apparatur.
 Rack (gångart) – en gångart som finns hos vissa hästar
 Lammrack – revben från får och lamm serverat i stycken
 Rack – vardagligt för racket
 Rack – ett gammalt ord för punsch